Das Mixed der French Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Daniela Hantuchová und Fabrice Santoro. Das Finale gewann die Paarung Nenad Zimonjić / Katarina Srebotnik gegen Daniel Nestor / Jelena Lichowzewa  mit 6:3 und 6:4.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 2006

Mixed
2006